Ragnarök steht für:

 Ragnarök, nordische Sage („Götterdämmerung“)
 Ragnarök-Festival, ein Metal-Festival in Lichtenfels, Bayern 
 Ragnarök (schwedische Band), schwedische Progressive-Rock-Band
 Ragnarök (Fernsehserie), dänische Fernsehserie

Siehe auch:
 Ragnaröck, deutsche Rechtsrock-Band
 Ragnaröek, deutsche Mittelalterrock-Band
 Ragnarok